Нант-5 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
В результате реформы 2015 года состав кантона изменился: в него были добавлены некоторые кварталы, ранее входившие в состав упразднённого кантона Нант-11.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят западные кварталы города Нант.

Политика 
С 2015 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют бывший член Регионального совета Пеи-де-ла-Луар Лилиан Жан (Lyliane Jean) (Социалистическая партия) и вице-мэр Нанта Али Ребу (Ali Rebouh) (Разные левые).

Ссылки